Gasbarra ist der Familienname folgender Personen:

 Enrico Gasbarra (* 1962), italienischer Politiker
 Felix Gasbarra (1895–1985), italienischer Schriftsteller